La expresión referente a los Salmos, en plural, en su acepción de compendio o colección salmos, composiciones líricas musicales sagradas, puede hacer referencia a distintas colecciones de himnos musicales de ese género.

Los dos más conocidos al presente son:

 El Libro de los Salmos de David.
 El Libro de los Salmos de Salomón.